Adrián Romero González – ex calciatore uruguaiano
 Enrique Romero González – allenatore di pallacanestro messicano
 Leticia Romero González – cestista spagnola